Marino Grimani – włoski polityk, doża Wenecji w latach 1595–1605
 Marino Grimani – włoski kardynał, patriarcha Akwilei w latach 1517–1529 i 1535–1545.